OSB est un sigle qui peut signifier :
 ordre de Saint-Benoît, ou Bénédictins, ordre religieux catholique ;
 , un type de panneau de bois ;
 Ortenau-S-Bahn, société ferroviaire autour d'Offenbourg, en Allemagne ;
 orchestre symphonique Bienne, un orchestre suisse ;
 orchestre symphonique de Bretagne, un orchestre français ;
 , une édition de la Bible ;
 , un programme politique australien anti-immigration.